South Haven (Indiana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 South Haven (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 South Haven (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.